Gnosspelius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Catarina Gnosspelius
 Staffan Gnosspelius
 Wilhelm Gnosspelius

Svenska efternamn